Лозо́вский (либо Лозовско́й) се́льский сове́т:

Россия 
 Лозовский сельсовет — сельское поселение в Чаплыгинском районе Липецкой области России.
 Ворон-Лозовский сельсовет — сельское поселение в Хлевенском районе Липецкой области.
 Елецко-Лозовский сельсовет — сельское поселение в Хлевенском районе Липецкой области.
 Лозовский сельсовет (либо Лозовской) — сельское поселение в Баганском районе Новосибирской области.

Украина 
 Лозовский сельский совет — входит в состав Петропавловского района Днепропетровской области Украины.
 Лозовский сельский совет — входит в состав Збаражского района Тернопольской области Украины.
 Лозовский сельский совет — входит в состав Кегичёвского района Харьковской области Украины.
 Лозовской городской совет (либо Лозовский; до 1936 — сельский) — входит в состав Лозовского района Харьковской области.
 Русско-Лозовской сельский совет — входит в состав Харьковского района Харьковской области.
 Черкасско-Лозовской сельский совет — входит в состав Дергачёвского района Харьковской области.